Десантные катера на воздушной подушке проекта 1205 «Скат» — по классификации НАТО — GUS-Class, — серия советских высокоскоростных  десантных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морского десанта на необорудованное побережье. Первые в своём роде серийные катера на воздушной подушке в советском ВМФ. Катера проекта рассчитаны на перевозку 40 человек десанта.

Относятся к кораблям 4-го ранга.

История разработки проекта 
В советском флоте хорошо осознавали преимущество кораблей на воздушной подушке, ведь эти корабли могли передвигаться по воде и суше, причём делая это с большой скоростью. Ещё с 30-х годов были проекты создания таких кораблей, но все они так и не пошли в серию. В конце 60-х годов Министерство ВМФ дало задание по созданию катеров на воздушной подушке конструкторскому бюро ПКБ «Алмаз». После непродолжительных исследований первые корабли пошли в серию и заступили на боевое дежурство в 1969 году. Главным конструктором был Л. В. Озимов. Со стороны ВМФ за ходом разработки и строительства катеров проекта наблюдал капитан 2-го ранга В. А. Литвиненко.

Серия 
Катера серийно строились на трёх судостроительных предприятиях СССР.

Приморский судостроительный завод 
 4 единицы

Судостроительный завод «Море» 
 19 единиц

Зеленодольский завод имени А. М. Горького 
 6 единиц

В произведениях искусства

Художественные фильмы 

 Ответный ход (1981, СССР)

Ссылки 
 Страница проекта на Russia-ships info

К
Десантные катера на воздушной подушке